Il Campionato europeo FIA di Formula 3 2018 è la settima ed ultima edizione di questo campionato, erede del campionato europeo di F3 disputato tra il 1975 e il 1984, in forma di serie di gare, e proseguito poi, fino al 2002, con la formula della gara unica. Dalla stagione 2019 il campionato si unisce alla GP3 Series per la creazione del nuovo Campionato FIA di Formula 3. Il campionato è stato vinto da Mick Schumacher e dalla Prema Theodore Racing, mentre tra i rookie ha prevalso Robert Shwartzman.

La prestagione

Calendario
Il calendario dell'ultima stagione, comprendente dieci appuntamenti da tre gare ciascuno, è stato annunciato il 7 dicembre 2017. Rispetto alla stagione precedente il primo appuntamento si è svolto sul circuito di Pau, ed è stato sostituito l'appuntamento di Monza con quello di Misano.

Piloti e team
Di seguito i piloti e le squadre che partecipano alla stagione:

Risultati e classifiche

Gare

Sistema di punteggio

Classifica piloti
(legenda)

La gara 3 sul circuito di Pau è stata sospesa per cattive condizioni atmosferiche ed è stato assegnato metà punteggio.

† — Il pilota non ha terminato la gara, ma è stato ugualmente classificato avendo completato oltre il 90% della distanza di gara.

Classifica Rookie

Classifica Team
Soltanto i due piloti meglio classificati conquistano punti per la classifica dei team.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 07